Chalahuite kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chalahuite, Veracruz, ort, Tuxpan, 
 Chalahuite, Hidalgo, ort, Tepehuacán de Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar